Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Nationale Griekse omroep. 
 European Round Table of Industrialists, een lobby-organisatie bij de Europese Unie
 European Retail Round Table, groepering van de Europese retail sector (al is de correcte afkorting ERRT)  
 Ente Radio Trieste - Omroep van de Vrije Zone Triëst